Asclepiòdot d'Alexandria, escriptor grec (segle V)
 Asclepiòdot (historiador), historiador grec (segle IV)
 Asclepiòdot (escriptor), escriptor grec (segle I aC)
 Asclepiòdot (general),  general macedoni (segle II aC)
 Asclepiòdot (metge), metge i matemàtic grec (segle V)
 Asclepiòdot, escriptor grec autor d'un epigrama de lAntologia grega tret de la base de l'estàtua de Mèmnon.
 Cassi Asclepiòdot, notable i represaliat polític de Bitínia ()
 Juli Asclepiòdot, cònsol romà l'any 292